Abstecher steht für:

 Abstecher (Abstechstahl), Werkzeug beim Drechseln, siehe Drechseln #Werkzeuge

Werke:
 Der Abstecher, Komödie von Martin Walser (1961)
 Ein Abstecher nach Paris, Erzählungen von William Somerset Maugham (1928)

Siehe auch:
 Abstechen
 Abstich